Jake Delaney e Marc Polmans erano i campioni in carica dell'Australian Open 2015 - Doppio ragazzi, ma entrambi non hanno preso parte a questa edizione (superamento limite d'età).

Alex De Minaur e Blake Ellis hanno conquistato il titolo battendo in finale Lukáš Klein e Patrik Rikl per 3-6, 7-5, [12-10].

Teste di serie

  Chung Yunseong /  Mate Valkusz (secondo turno)
  Jurabeck Karimov /  Stefanos Tsitsipas  (primo turno)
  Jay Clarke /  Miomir Kecmanovic (primo turno)
  Youssef Hossam /  Alberto Lim  (secondo turno)

  Ulises Blanch /  Gian Marco Moroni (secondo turno) 
  Geoffrey Blancaneaux /  Ugo Humbert (secondo turno) 
  Felix Auger Aliassime /  Jack Mingjie Lin (primo turno) 
  Lukáš Klein /  Patrik Rikl (finale)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni
 

Australian Open 2016